Агджабеди́нский райо́н () — административная единица (район) в центральном Азербайджане. Центр — город Агджабеди.

Этимология 
Название района происходит от названия районного центра, города Агджабеди. Топоним «Агджабеди» происходит от тюркских слов «агджа» (сероватый) и «бет» (горный склон).

История 
Район образован 8 августа 1930 года. 24 января 1939 года 1 сельсовет и 4 селения Агджабединского района были переданы в Ждановский район. 4 января 1963 года район ликвидирован и присоединен к Агдамскому району. Образован вновь 6 января 1965 года.

География 
Район граничит на северо-западе с Бардинским, на северо-востоке с Зардобским, на востоке с Бейлаганским, на юге с Физулинским, на юго-западе с Ходжавендским и на западе с Агдамским районами.

Агджабединский район расположен на Мильской и Карабахской равнинах Кура-Араксинской низменности. Рельеф района низменный, по направлению с северо-востока на юго-запад постепенно возвышается. 

Территория района образована из континентальных аллювиальных и морских отложений антропогенной системы. До недавних пор имелись глиняные залежи. 

На территории Агджабединского района распространены серо-луговые, серые, лугово-серые почвы. В центральной части встречаются соленые и солончаковые почвы. В период СССР в районе проводились мелиорационные и дренажные работы. Растения степного и полупустынного типа. На берегу Куры распространены кустарниковые заросли, поредевшие тугайные леса. Ландшафт преимущественно полупустынный. 

Из животных на территории района обитают джейраны, волки, кабаны, шакалы, лисы, нутрии, барсуки, зайцы, мыши-песчанки. Из птиц — турачи, голуби, чернобрюхие рябки, фазаны. На территории района расположен Аггёльский национальный парк, в котором содержатся 15 видов животных, 20 видов рыб, 40 видов растений. В парке зимуют и гнездятся до 300 различных видов птиц.

Климат умеренный жаркий, сухой субтропический. Средняя температура в январе 1,2 — 1,7°С, в июле 25 — 26°С. Среднегодовой уровень осадков — 300—500 мм. Речная сеть негустая. Приблизительно в 45 км от северо-восточной границы протекает река Кура, через центральную часть — Каркарчай. Через территорию района проходят Верхне-Карабахский и имени Орджоникидзе каналы. Есть соленые озера.

Административное устройство 
В районе действуют 1 городской и 45 сельских муниципалитетов:

 Агджабединский городской муниципалитет
 Шахсеянский сельский муниципалитет
 Ходжавендский сельский муниципалитет
 Мехраблинский сельский муниципалитет
 Каравеллинский сельский муниципалитет
 Аранский сельский муниципалитет
 Салманбекский сельский муниципалитет
 Тазакендский сельский муниципалитет (Хусулинский)
 Коюкский сельский муниципалитет
 Бала Кехризский сельский муниципалитет
 Минахорлузский сельский муниципалитет
 Кебирликский сельский муниципалитет
 Гаджибеделликский сельский муниципалитет
 Сарванский сельский муниципалитет
 Ашагы Авшарский сельский муниципалитет
 Ени Карадолагский сельский муниципалитет
 Тайнагский сельский муниципалитет
 Ранджбарларский сельский муниципалитет
 Караханский сельский муниципалитет
 Курдларский сельский муниципалитет
 Гаджиларский сельский муниципалитет
 Боядский сельский муниципалитет
 Муганский сельский муниципалитет
 Поладский сельский муниципалитет
 Карадолагский сельский муниципалитет
 Гиямеддинликский сельский муниципалитет
 Шахсеван Тазакендский сельский муниципалитет
 Хусулюкский сельский муниципалитет
 Сенликский сельский муниципалитет
 Агабейликский сельский муниципалитет
 Периогулларский сельский муниципалитет
 Аразбарский сельский муниципалитет
 Шарафханский сельский муниципалитет
 Джафарбейликский сельский муниципалитет
 Кахризликский сельский муниципалитет
 Билаганский сельский муниципалитет
 Шотланликский сельский муниципалитет
 Шахмалларский сельский муниципалитет
 Гиндарский сельский муниципалитет
 Имамгулубейликский сельский муниципалитет
 Сарыджаликский сельский муниципалитет
 Гелебединский сельский муниципалитет
 Авшарский сельский муниципалитет
 Наджафгулубейликский сельский муниципалитет
 Юхары Гиямеддинликский сельский муниципалитет
 Мирзахагердиликский сельский муниципалитет

Населённые пункты

Население 

В 1976 году плотность населения составляла 36,7 человек на км². В 2009 году эта цифра составила 69 человек на км². На 2009 год 62 % населения проживает в сёлах.

Экономика 
В период ССР в районе было развито сельское хозяйство. Были увеличены обороты хлопководства, животноводства (преимущественно овцеводства) и шелководства. В 1975 году в районе работали 21 колхоз, 1 совхоз. На 1975 год пригодных земель насчитывалось 75,7 тысяч гектаров. Из них 33,4 тысячи гектаров пахотных земель, 1,8 тысячи гектаров земель, выделенных под многолетние растения, 600 гектаров, выделенных под сенокос, 39,9 тысяч гектаров пастбищ. 

Из 33,4 тысяч гектаров пахотных земель 30 % выделено под зерновые и зернобобовые культуры, 40 % под технические культуры (хлопок), 1 % под овощи и картофель, 29 % под кормовые культуры. Под виноградники выделена 1 тысяча гектаров. В совхозах и колхозах содержались 12,8 тысяч голов крупного, 146,8 тысяч голов мелкого рогатого скота. В 1975 году хозяйствами района было произведено 18,6 тысяч тонн зерна, 39,1 тысяч тонн хлопка. 

В районе находились межрайонный завод починки машин, маслосыродельный завод, районный отдел треста «Азсельхозтехника», производственный комбинат, комбинат бытового обслуживания.

Район принадлежит к Карабахскому экономическому району. Является преимущественно сельскохозяйственным. Развивается хлопководство, хлеборобство, шелководство. В хозяйствах на 2007 год содержится 74 662 головы крупного, 303 830 голов мелкого рогатого скота, 1520 голов лошадей, 279 447 единиц птиц. 

Количество плодородных земель составляет 81,5 тысяча гектаров. Из них 60 тысяч гектаров выделены под пастбища, 55,3 тысяч гектаров засеяно, 800 гектаров выделено под фруктовые сады. В 2018 году было произведено более 20 тысяч тонн хлопка.

Действует Агджабединский зерновой агропарк площадью 3 094 гектара. Из них посевная площадь - 1368 гектар. В 2021 году в агропарке собрана 20 721 тонна зерновых культур, в том числе пшеница, ячмень, кукуруза, хлопок, соя.

Инфраструктура 
По территории района проходит 844,9 километров автодорог.

Для постоянного обеспечения населения электроэнергией в действуют 4 подстанции.

В 2013 году в районе находилось 30 АТС, обеспечивавших связью 46 населенных пунктов. За 2003—2013 года число телефонных номеров возросло в 2,4 раза, а число пользователей интернета в районе возросло в 7,7 раз.

На 2008 год в районе находится 29 почтовых отделений.

Культура 
С 1932 года издается общественно-политическая газета «Аран» (раннее — «Сурет»). В 1936 году начато вещание местной радиостанции.

Образование 
На 2009 год действуют 36 дошкольных учреждений, 62 среднеобразовательных школы, в которых обучалось на тот момент 21 146 учеников, средняя техническая школа, филиалы Азербайджанского педагогического института и Сумгайытского музыкального техникума, Агджабединский педагогический техникум, школа искусств, центр мугама, 8 музыкальных школ, 43 дома культуры и клубов, 3 музея и 74 библиотек.

Здравоохранение 
Действуют 12 больниц на 685 коек, 17 врачебных амбулаторий, центр эпидемиологии и гигиены, 22 фельдшерско-акушерских пункта. На 2009 год в медучреждениях района работало 165 врачей, в их числе 4 стоматолога, 623 средних медицинских работника, включая 69 акушеров.

Достопримечательности 
В августе 2009 года в период исследований на территории городища Галатепе у села Салманбейли Агджабединского района, проводимых сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА, были обнаружены остатки города, существовавшего на рубеже античных и средних веков. В результате исследований были обнаружены крепостные стены высотой более 5 метров, улица длиной 15 метров, и другие остатки строительства. Выявлена многослойность памятника. Верхний слой охватывает средневековый период XI—XII века, второй слой — раннее средневековье, нижний слой — античный период.

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Агджабединского района Официальный сайт

 
События 8 августа
Август 1930 года
События 4 января
Январь 1963 года
События 6 января
Январь 1965 года
Появились в 1930 году в Азербайджане